Попис становништва 1948. у Србији је обављен у склопу општег пописа становништва у ФНРЈ, који је спровео тадашњи Државни статистички уред Савезне планске комисије. Попис је окончан 16. марта 1948. године. Пописни образац је садржао пописна питања и упутство за попуњавање. Основна намера је била да се уради попис становништва ради процене ратних последица и штета.  Републике тадашње ФНРЈ делиле су се на градове и срезове.

Национални састав становништва 
Имена нација су наведена према терминологији у попису из 1948. године, а број становника по тадашњој методологији обраде.

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 80%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="12" style="background: #CC7722; font-size: 110%" | Национални састав становништва НР Србије, 1948. (2. део)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | подручје/град|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Руси
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Русини/Украјинци|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Шиптари
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Мађари 
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Немци
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Румуни|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Власи
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Италијани|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Турци
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Цигани|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | остали и неп.
 |-
| rowspan="1" | НР Србија
|13.329 
|22.667
|532.011
|433.701
|41.460
|63.130
|93.440
|863
|1.914
|52.181
|9.214
|-
| style="background: bgcolor="#F5DEB3" | * НР Србија - уже подручје|7.819 
|553|33.289|4.686|9.442|3.849|93.440|632|523|33.366|4.065|-
| rowspan="1" |  Град Београд| 5.144 
|287
| 1.137
| 3.427
| 3.409
|323
|4
|441
|77
|90
| 2.704
|-
| rowspan="1" |  Град Бор|164 
|9
|115
|67
| 1.022
|18
|914
|21
|2
|77
|27
|-
| rowspan="1" |  Град Ваљево|45 
|6
|2
|23
|8
|2
|0
|12
|0
|10
|40
|-
| rowspan="1" |  Град Врање|30 
|5
|12
|8
|1
|1
|0
|0
|1
|908
|4
|-
| rowspan="1" |  Град Зајечар|73 
|4
|12
|19
|6
|8
|94
|2
|1
|0
|26
|-
| rowspan="1" |  Град Крагујевац|131 
|8
|12
|62
|31
|14
|2
|18
|3
|19
|65
|-
| rowspan="1" |  Град Крушевац|9 
|4
|20
|16
|3
|1
|2
|0
|510
|55
|0
|-
| rowspan="1" |  Град Лесковац|41 
|5
|5
|13
|5
|3
|0
|2
|0
| 1.343
|41
|-
| rowspan="1" |  Град Неготин|28 
|0
|0
|7
|3
|8
|45
|0
|0
|321
|8
|-
| rowspan="1" |  Град Ниш|250 
|22
|33
|64
|67
|13
|1
|18
|27
|566
|152
|-
| rowspan="1" |  Град Нови Пазар|34 
|1
|40
|1
|1
|0
|0
|0
|8
|0
|18
|-
| rowspan="1" |  Град Параћин|57 
|6
|12
|22
|77
|5
|0
|2
|0
|294
|32
|-
| rowspan="1" |  Град Пирот|11 
|0
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|342
|15
|-
| rowspan="1" |  Град Пожаревац|58 
|4
|5
|45
|68
|7
|13
|2
|2
|376
|73
|-
| rowspan="1" |  Град Прокупље|29 
|0
|4
|12
|7
|4
|0
|0
|0
|580
|18
|-
| rowspan="1" |  Град Ранковићево|60 
|5
|5
|15
|10
|0
|0
|1
|1
|7
|11
|-
| rowspan="1" |  Град Смедерево|142 
|8
|46
|106
|68
|35
|2
|9
|0
|15
|39
|-
| rowspan="1" |  Град Светозарево|33 
|2
|6
|28
|4
|1
|1
|11
|6
|476
|23
|-
| rowspan="1" |  Град Титово Ужице|34 
|3
|3
|7
|10
|2
|0
|7
|0
|0
|8
|-
| rowspan="1" |  Град Чачак|33 
|3
|1
|7
|28
|3
|0
|22
|0
|66
|25
|-
| rowspan="1" |  Град Шабац|72 
|7
|13
|70
|110
|10
|20
|1
|2
|0
|24
|-
| style="background: bgcolor="#F5DEB3" | * Војводина
|5.148
|22.083
|480
|428.932
|31.821
|59.263
|0
|192
|76
|7.585
|4.693
|-
| rowspan="1" |  Град Вршац
|223 
|8
|17
| 3.500
| 1.296
|564
|0
|8
|0
|267
|53
|-
| rowspan="1" |  Град Зрењанин
|409 
|8
|39
| 15.583
|792
|145
|0
|9
|1
|268
|164
|-
| rowspan="1" |  Град Кикинда
|162 
|3
|6
| 6.922
|408
|78
|0
|2
|0
|307
|51
|-
| rowspan="1" |  Град Нови Сад
|761 
|887
|44
| 21.000
| 1.390
|382
|0
|33
|16
|57
| 1.252
|-
| rowspan="1" |  Град Панчево
|415 
|22
|18
| 5.196
| 1.406
|266
|0
|21
|1
|197
|123
|-
| rowspan="1" |  Град Сента
|33 
|0
|0
| 20.898
|32
|15
|0
|1
|0
|86
|133
|-
| rowspan="1" |  Град Сомбор
|139 
|24
|12
| 7.296
|595
|32
|0
|8
|2
|41
|159
|-
| rowspan="1" |  Град Сремска Митровица
|93 
|864
|4
|835
|238
|4
|0
|1
|1
|0
|31
|-
| rowspan="1" |  Град Суботица
|266 
|34
|52
| 51.716
|480
|37
|0
|10
|7
|139
| 1.021
|-
| style="background: bgcolor="#F5DEB3" | * Косово и Метохија|362|31|498.242|83|197|18|0|39|1.315|11.230|456|-
| rowspan="1" |  Град Косовска Митровица|100 
|1
| 7.491
|23
|6
|0
|0
|6
|50
|78
|51
|-
| rowspan="1" |  Град Пећ|62 
|1
| 10.608
|4
|23
|0
|0
|3
|2
|403
|6
|-
| rowspan="1" |  Град Призрен|21 
|1
| 15.499
|4
|1
|1
|0
|13
|35
|133
|5
|-
| rowspan="1" |  Град Приштина|45 
|2
| 11.442
|20
|5
|3
|0
|4
|65
| 1.274
|217
|}

 Становништво по окрузима 
{| align=center width="320px"
|+ align=center style="background:#CCCCCC" | Број становника'''
|-

Види још 

 Попис становништва 1948. у ФНРЈ
 Попис становништва 1948. у Босни и Херцеговини

Напомена

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Републички завод за статистику Србије

Попис становништва 1948. у ФНРЈ
Демографија Србије
Социјалистичка Република Србија